Jakow Trachtenberg (1888-1953), Russisch-Joods wiskundige
 Michelle Trachtenberg (1985), Amerikaans actrice
 Peter Trachtenberg (1953), Amerikaans schrijver 
 Roman Trachtenberg (1968-2009), Russische radiopresentator en acteur